Dieser Artikel behandelt die niederländische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada. Die Niederlande nahm zum ersten Mal an der WM-Endrunde teil und profitierte von der Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Mannschaften. Dabei benötigten die Niederländerinnen von allen qualifizierten Mannschaften die meisten Spiele um sich zu qualifizieren: 10 Gruppenspiele und vier Play-off-Spiele. Die Niederländerinnen gewannen gleich ihr erstes WM-Spiel und erreichten als Gruppendritter die K.-o-.Runde, schieden dort aber gegen Titelverteidiger Japan aus. Die WM dient den europäischen Mannschaften zudem als Qualifikation für das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen 2016. Da sich nur die drei besten europäischen Mannschaften bei der WM dafür qualifizieren, wurde mit dem Achtelfinalaus die direkte Qualifikation verpasst.

Qualifikation 

Die Niederlande traf in der Europa-Qualifikationsgruppe 5 auf Albanien, das erstmals an der Qualifikation teilnahm, Belgien, Griechenland, Norwegen und Portugal. Die Niederlande belegte hinter den Norwegerinnen Platz 2. Dabei war zwar der direkte Vergleich besser, aber durch ein Remis gegen den Nachbarn Belgien fehlten am Ende zwei Punkte für die direkte Qualifikation.

Beste Torschützin war die erst 18-jährige Vivianne Miedema mit 16 Toren. Damit erzielte sie zusammen mit der Jamaikanerin Shakira Duncan die meisten Tore aller Mannschaften. Duncan hatte aber 14 der 16 Tore in der Vorqualifikation erzielt und konnte sich mit ihrer Mannschaft nicht für die Endrunde qualifizieren. Miedema hatte im ersten Qualifikationsspiel ihren ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft und bereits im zweiten Spiel gelang ihr ein Hattrick. In zwei weiteren Spielen gelangen ihr ebenfalls je drei Tore. Zwischenzeitlich führte Miedema mit sechs Toren die niederländische U-19-Mannschaft noch zum ersten EM-Titel und wurde auch dort Torschützenkönigin. Neun Tore erzielte Renée Slegers, davon fünf beim 10:1 gegen Albanien, je sieben Tore gelangen Lieke Martens und Manon Melis. Trainer Roger Reijners setzte in der Qualifikation insgesamt 26 Spielerinnen ein. Von diesen kamen Lieke Martens, Sherida Spitse und Mandy van den Berg in allen 14 Spielen zum Einsatz. Vivianne Miedema und Manon Melis wurden dreizehnmal eingesetzt. Daphne Koster, in den ersten vier Spielen noch Kapitänin, kam ab dem fünften Spiel nicht mehr zum Einsatz. Ihre Position und Rückennummer übernahm Stefanie van der Gragt, Kapitänin wurde Mandy van den Berg. Im Spiel gegen Griechenland am 5. April 2014 kam Eshly Bakker ebenfalls zu ihrem ersten Länderspiel und erzielte in der letzten Spielminute noch das letzte Tor des Spiels.

Durch die erfolgreiche WM-Qualifikation konnten sich die Niederländerinnen im Dezember 2014 in der FIFA-Weltrangliste auf ihre bisher beste Platzierung, Rang 11 verbessern.

Nach den Gruppenspielen waren die Niederländerinnen als beste Gruppenzweite für die Playoff-Spiele der vier besten Gruppenzweiten qualifiziert.

Halbfinalspiele

Finalspiele

Die Mannschaft

Aufgebot 
Am 15. April 2015 wurde der vorläufige Kader benannt.
Der endgültige Kader von 23 Spielerinnen (davon drei Torhüterinnen), der dem FIFA-Generalsekretariat spätestens zehn Werktage vor dem Eröffnungsspiel mitgeteilt werden musste, wurde am 10. Mai benannt. In diesem stand auch noch Claudia van den Heiligenberg, die dann im von der FIFA veröffentlichten Kader durch Shanice van de Sanden ersetzt worden war.

Spielerinnen, die nur im vorläufigen Kader standen

Vorbereitung 
Am 7. Februar 2015 bestritt die Niederlande in Almelo ein Testspiel gegen die Thailand und gewann mit 7:0, wobei Sherida Spitse ihr 100. Länderspiel machte. Für Thailand war es das erste Spiel in Europa. Im März nimmt die Mannschaft wieder am traditionellen Zypern-Cup teil und trifft dabei auf die WM-Teilnehmer Australien (0:1 am 4. März, wobei Loes Geurts ihr 100. Länderspiel machte) und England (1:1 am 9. März) sowie Finnland (0:0 am 6. März). Als Gruppendritter trafen die Niederländerinnen am 11. März auf die Schottinnen, die sie in den WM-Qualifikations-Playoffs ausschalteten, verloren diesmal aber mit 1:3. Im April verloren die Niederländerinnen zunächst ein Testspiel in Island am 4. mit 1:2, gewannen dann aber am 8. in Norwegen mit 3:2. Am 20. Mai wurde ein Testspiel gegen Estland mit 7:0 gewonnen, gegen das zuvor noch nie gespielt wurde. Zum Abschluss der Vorbereitung spielten die Niederländerinnen noch in Toronto gegen WM-Teilnehmer Schweden und verloren nach 1:0-Führung mit 1:2.

Spiele bei der Weltmeisterschaft 

Bei der Auslosung der Gruppen waren die Niederländerinnen nicht gesetzt und wurden der Gruppe A mit Gastgeber Kanada zugelost. Als weitere Gegner wurden China und Ozeanienmeister Neuseeland zugelost. Gemäß den Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vor der WM, war dies die ausgeglichenste Gruppe: Die Niederlande lag auf Platz 12, die Kanadierinnen auf Platz 8, China auf Platz 16 und Neuseeland auf Platz 17; Gruppenschnitt = 13,25. Kanada und die Niederlande hatten die größte Distanz zwischen dem zweiten und dritten Vorrundenspielort zurückzulegen, knapp 3600 km Landweg bzw. etwa vier Flugstunden.

Gegen China war die Bilanz vor der WM von 10 Spielen negativ: einem Sieg im zuvor letzten Spiel am 24. August 2011 standen vier Remis und fünf Niederlagen gegenüber und sie konnte auch nicht verbessert werden, denn das zweite Gruppenspiel gegen China wurde durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren. Die Niederländerinnen spielten zuvor ebenfalls zehnmal gegen Kanada. Auch hier wurde nur eins gewonnen, drei endeten remis und sechs Spiele wurden verloren. Durch das Remis im letzten Gruppenspiel wurde die Bilanz zumindest nicht verschlechtert. Auch gegen den Ozeanienmeister war die Bilanz in 5 Spielen vor der WM negativ: ein Sieg, zwei Remis (mit einem Sieg im Elfmeterschießen) und zwei Niederlagen. Allerdings wurden nur die ersten beiden Spiele verloren und mit dem Sieg im ersten WM-Spiel konnte die Bilanz ausgeglichen werden.

Die Niederländerinnen qualifizierten sich als einer der vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Dort trifft die Mannschaft am 23. Juni 2015 in Vancouver auf Titelverteidiger Japan, den Sieger der Gruppe C, gegen den die Niederländerinnen in drei Spielen bisher dreimal verloren haben – zuletzt 2008 bei der ersten Austragung des Zypern Cups im Spiel um Platz 3. Die Niederländerinnen müssen dazu von Montreal im Osten an die Westküste fliegen, haben aber mit 8 Tagen die größte Pause aller Achtelfinalteilnehmer, Gegner Japan, der das letzte Gruppenspiel in Winnipeg bestritt, aber nur einen Tag weniger. Auch im vierten Aufeinandertreffen mit den Asiatinnen verloren sie und verpassten damit auch die direkte Olympiaqualifikation. Sie müssen nun in Playoffspielen mit den ebenfalls im Achtelfinale ausgeschiedenen Mannschaften aus Norwegen, der Schweiz und Schweden den dritten europäischen Olympiateilnehmer ermitteln.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Weblinks 
 UEFA.com: Frauen-Fußball-WM – Alle Qualifikationsspiele

Einzelnachweise 

Niederlande
2015